Гошен има више значења:
 Округ Гошен (Вајоминг)
 Гошен (Калифорнија)
 Гошен (Алабама)
 Гошен (Вирџинија)
 Гошен (Јута)
 Гошен (Њујорк)
 Гошен (Арканзас)
 Гошен (Индијана)
 Гошен (Кентаки)